Riu Kuskokwim, riu d'Alaska
 Muntanyes Kuskokwim, serralada d'Alaska
 Badia Kuskokwim, badia d'Alaska, al mar de Bering